Pierre Bertrand può riferirsi a:
 Pierre Bertrand d'Espelette († 1178), vescovo di Bayonne dal 1170 alla morte;
 Pierre Bertrand, O.S.B., arcivescovo di Vienne dal 1352 al 1362;
 Pierre Bertrand l'Anziano, cardinale francese;
 Pierre Bertrand il Giovane, cardinale francese, nipote del precedente;
 Pierre Bertrand (deputato francese) (1747-1820), deputato francese durante la rivoluzione;
 Pierre Bertrand (pittore) (1884-1975), pittore francese;
 Pierre Bertrand Chagué († 1980), prelato francese, vescovo di Vico Equense e poi di Gap.